Niñodaguia puede hacer referencia a:

 Niñodaguia (Baltar), lugar y parroquia del concello de Baltar, provincia de Orense, España.
 Niñodaguia (Junquera de Espadañedo), lugar y parroquia del concello de Junquera de Espadañedo, provincia de Orense, España.
 Niñodaguia (Santiso), parroquia del concello de Santiso, provincia de La Coruña, España.